Cristian Sergiu Ianza (n. 5 ianuarie, 1958, Lupeni) este absolvent al Academiei Naționale de Artă Nicolae Grigorescu, București, secția ceramică, promoția 1985, membru al U.A.P. din România,, membru IAA-AIAP UNESCO, membru BBK-Germania.
Viața
Cu toate că este descendentul unei vechi familii italiene din Padova dar având și descendenți de origine germană, Cristian Sergiu Ianza este și rămâne un artist hunedorean pasionat de ceramică și sculptură, recunoscut și apreciat atât în țară cât și peste graniță pentru arta sa.

Bioagrafie 
În 1976 termină liceul, continuându-și apoi studiile în București la Academia de Arte plastice N. Grigorescu, secția Ceramică, studiind, printre alții, cu prof. Lazăr Florian Alexie, profesor Lucia Ioan, profesor Lucia Neagu.

În 1990 a plecat în Germania, la invitația unei rude stând întai la Karlsruhe, unde a avut și prima sa expoziție peste graniță.

Un an mai tarziu se mută la Nürnberg, unde a primit statutul de azilant și unde a fost repartizat de autoritățile germane în Kronach, o localitate în Bavaria.

Au urmat zeci de expoziții, printre care la Nürnberg, Rotterdam și Kulmbach, în urma cărora au apărut nenumărate articole în presa germană ("Ideen und Geschick machen Bäume zu Kunstwerken projekt MGFG-Abiturienten haben mit dem Bildhauer Christian Sergiu Ianza Skulpturen aus Holz erschaffen Bayerische Rundschau vom 18.04.2011 / Stadtseite", ș.a.).

A predat cursuri la Universitatea Populară din Germania.

În anul 2005 a obținut drept de rezidență definitivă în Germania.

Cu toate acestea, Cristian Sergiu Ianza revine în țară, mutându-se la Alba Iulia unde locuiește și în prezent.

În anul 2013 a cumpărat o casă în Marktrodach-Germania la 5 km de Kronach, pe care a recondiționat-o și a transformat-o într-un lăcaș al simpozioanelor de artă și al expozițiilor.

În ianuarie, 2013 a înființat fundația Ianza-Art Inter-Cultural.

De atunci a făcut 50 expoziții ale fundației și 8 tabere de creație în domeniul artei vizuale.

“Ianza Art Inter-Cultural” este o fundație care a revoluționat viața culturală din Valea Jiului și a marcat un început la standarde înalte. Fundația “Ianza Art Inter-Cultural” a transformat centrul Petroșaniului în centrul cultural-artistic al Văii Jiului”, se arată în documente. De asemenea, inițiatorii proiectelor de hotărâre au precizat că Sergiu Cristian Ianza are apariții în edituri și publicații din România și Germania, precum și lucrări expuse în diverse instituții și locuri publice din Germania – Kronach, Nürnberg-Fürth și România. De asemenea are multe lucrări în colecții particulare din: România, Germania, Olanda, Franța, Italia, SUA, Canada, Japonia, Ungaria etc.

"Familia Ianza a făcut un nume pentru el însuși în dezvoltarea orașului Petroșani. Casa Ianza, construită de stră-bunicul artistului și Fundația Ianza-Art Inter-Cultural, este una dintre clădirile cele mai proeminente din Petroșani devenită un centru cultural important pentru municipiu." (Plastische Visionen aus Petroșani-Wanderausstellung aus drei internationalen Künstlersymposien im Schillerhaus-Von: Nina May)

În 2016 a fost numit cetățean de onoare al municipiului Petroșani.

Expoziții

1984-Oradea - Galeria Fondului Plastic

1985-București - Galeria ARTIND

1986-București - Galeria Atelier 35
1987-Pitești - Galeria Metopa
1987-Mamaia - Galeria Fondului Plastic
1988-București - Galeria Galateea
1989-Deva - Galeria U.A.P.
1989-Pitești - Galeria Metopa
1990-Karlsruhe Galeria Brennofen 13

1991-Pitești Galeria Metopa

1992-Kronach - Galeria Primăriei

1992-Kronach - Galeria Prefecturii

1992-Coburg - Galeria Portikusbau

1992-Lichtenfels - Castelul orașului

1993-Nűrnberg - Galeria CAMPE

1993-Kronach - Galeria Primăriei

1993-Kulmbach - Galeria orășenească

1993-Erlangen - Moderne Kunst

1995-București - „Căminul Artei”

1995-București - Casa Americii Latine

995-Kiskunhalas - Bibo Gymnasium

1995-Kronach - Casa de modă König

1996-Petroșani - Teatrul I.D. Sârbu

1996-București - G.A.M.B.

1996-Rotterdam - Galeria Serruys

1996-Kronach - Galeria Primăriei

997-București - Simeza, București

1997-G.A.M.B. Coburg - Primărie

1997-Nűrnberg -Galeria Atelier Daniel Prapone

1998-Kronach - Galeria Primăriei

1999-București - Galeria Orizont

1999-Bamberg - Leimershof

1999-București - Muzeul Literaturii Române

2000-Kulmbach - Cancelaria Gust & Wieberneit

2000-Kronach – Sparkasse
2000-Bad Laasphe - Casa de oaspeți

2001-București - Galeria Simeza

2001-Nurenberg - Galeria CAMPE

2001-Petroșani - Teatrul I.D. Sârbu

2002-Oradea - Muzeul Țării Crișurilor

2003-București - Galeria Orizont

2003-Petroșani - Teatrul I.D. Sârbu

2003-Deva - Galeria de artă FORMA

2004-Tg. Jiu - Galeria Fondului Plastic

2005-București - Galeria Simeza

2006-Petroșani – Primăria Municipiului

2006-Deva – Galeria FORMA

2007-București – Galeria GALATEEA

2007-Hunedoara - Galeria Municipală

2008-Cluj-Napoca – Muzeul de artă

2008-Petroșani Casa de cultură a studenților

2008-Kronach Consiliul Județean

2008-Alba Iulia – Galeria municipală de artă

2009-Deva - Galeria FORMA

2009-Hunedoara - Galeria de Artă a Municipiului

2009-Sebeș – Parcul Primăriei – Festivalul internațional Lucian Blaga

2009-Aiud – Centrul Cultural “ Liviu Rebreanu”

2010-București–Galeria ANA

2010-Sibiu – Galeria U.A.P

2010-Curtea de Argeș – Casa de Cultură

2010-Petrila – Clubul Copiilor

2010-Brașov – Galeria EUROPA

2010-Alba Iulia - Muzeul Unirii

2011-Tg. Jiu Muzeul Județean

2012-Hațeg – Muzeul Țării Hațegului

2012-Iași – Muzeul Literaturii Române

2012-Pitești galeria Metopa

2012-Rm. Vâlcea Muzeul Județean de Artă

2012-Mitwiz/Germania - Castelul de apă

2013-Bistrița – Galeria Arcade a UAPR

2014-Kronach / Germania Sediul Central CEC

Expoziții de grup

1986 - Salonul județean de iarnă Pitești

1986 - Expoziția filialei Argeș "Sala Dalles" București

1984 - Muzeul Curtea de Argeș

1986 - Expoziție "Arte decorative" Pitești

1987 - Expoziția republicană "Sala Dalles" București

1988 - Expoziția de grup Pitești

1988 - Expoziția Atelier 35 "Hanul cu tei" București

1985 - 1989 Târguri de artă "Sala Dalles" - București

1988 - Salonul sticlei și ceramicii - Muzeul de artă al României

1989 - Quadrienala artelor decorative Sala Dalles - București 1989 - Republicana de tineret București

1987 - Concurs internațional Perugia Italia

1989 - Expoziția de miniaturi Toronto Canada

1989 - Artiști tineri Români - Berlin

1993 - Expoziția "Străinul" B.B.K. - Bamberg

1993 - Simpozionul Lukas nr.1 Kronach

1994 - Expoziția grupului Lukas nr.1 Kronach

1995 - Expoziție grup Fischbach

1995 - Concurs Internațional de ceramică Aveiro - Portugalia

1995 - Expoziție grup Artă Contemporană - Muzeul Literaturii Române

1995 - Salonul Național al artelor decorative - Muzeul Cotroceni

1995 - Expoziție grup - Busines

Center Rocura

1995 - Expoziție Art - Kronach

1996 - Galeria Apollo

1997 - Galeria Căminul Artei

1997 - Simpozionul Lukas nr. 2 - Kronach

1997 - Art Kronach

1998 - Galeria Primăriei Hennebont

1993-2000 - Expoziția anuală K.V. Coburg; -Bad Kissingen - Viziuni 2000

2000 - Expoziția BBK Bamberg

2000 - Expoziție Academia de Vară Kronach

2000 - Expoziție Stadtsteinach

2000 - ART Kronach

2001- Expoziție grup BBK Bamberg,

2001 - ART Kronach, 2002 - ART Kronach,

2003 - Salonul national de ceramica Buuresti

2005 - Concursul international de ceramica Manises - Spania

2006, 2007, 2008, 2009 – Tabare naționale și internaționale de sculptura (Inter-Art și Holzart). Zeicani, Kronach, Aiud

2006 – Expozitii de grup in Bucuresti la SIMEZA si ORIZONT

2006 - Proiect monument Deva

2006 -2008 Expoziția filialei UAP Deva – Galeria Forma Deva

2008 - Expozitia -Zilele municipiului Alba-Iulia, Expoziția filialei Alba

2009 - Expoziții Inter-Art – Aiud, Alba-Iulia, Wiena, Expoziția -Art Kronach, Ipostaze medievale-Zilele Bucurestiului

2010 - Bucuresti–Parlament sala Brancusi, Expoziții de grup IREXON, Tg. Jiu–Muzeul National, Lupeni–Galeria Tellman, Bucuresti–Curtea Veche si Muzeul Cotroceni, Petrosani–Clubul Studentilor.

Apariții în edituri și publicații din România și Germania, precum și lucrări expuse în diverse instituții și locuri publice din Germania – Kronach și Nürnberg-Fürth.

De asemenea are multe lucrări în colecții particulare din: România, Germania, Olanda, Franța, Italia, U.S.A., Canada, Japonia, Ungaria, e.t.c.

Referințe critice

Diana Câmpan - Gând românesc nr. 5 (11) - 2009

Claudiu Groza – Clujeanul – martie 2008

Roxana Pasculescu Radio Romania cultural – noiembrie 2007

Tatiana Radulescu – Contemporanul, octombrie 2003

Veronica Gherasim – Cotidianul – august 2003

Dragoș Ciobanu – Națiunea - august 2003

Gabrielle Pahrbach – Siegener Zeitung – decembrie 2000

Wolfgang Thiel–Die Wittgensteiner Zeitung – decembrie 2000

Daniel Popescu – ROMPRES – aprilie 1999

Gabrielle Pahrbach – Siegener Zeitung – decembrie 2000

Wolfgang Thiel–Die Wittgensteiner Zeitung – decembrie 2000

Hunedoreanul Cristian Ianza este maestru în arta modelajului

Marian Boboc Fara indoiala, numele artistului plastic Cristian Ianza nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Trupul gol al femeii și semnele lui Dumnezeu

Note

Legături externe
http://cristianianza.tripod.com/
http://cristianianza.blogspot.ro/
http:///www.e-galerie.ro/cristianianza

 
Nașteri în 1958
Sculptori români
Cetățeni de onoare din România